Gradac na Drini
 Gradac kod Rodijelja (Foča, BiH), zapadno od Foče
 Gradac kod Zavaita (Foča, BiH)